

Sigle 

ENN est un sigle qui peut désigner :
 entérocolite nécrosante nonatale, une maladie caractrisée par des ulcérations et des nécroses étendues de l'iléon et du côlon chez un nouveau-né.

Patronyme 

 Hans Enn, (1958-) un ancien skieur alpin autrichien.

Prénom 

Enn est un prénom.